Пейо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 175 км на схід від Марселя, 13 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 551 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пейон на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Пейон
 [ Розташування муніципалітету Пейон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи